Такмичење у троскоку за жене на Светском првенству 2007. одржано је на Нагаји стадиону у јапанском граду Осаки.

За такмичење се квалификовала 31 такмичарка из 22 земље, које су биле подељене у две групе од 16 и 15 учесница. Квалификације за пласман међу 12 финалиста одржане су 29. августа (19,30), док је финале одржано 31. августа (19,30).

Победила је кубанска троскокашица Јархелис Савињ са резултатом 15,28.

Рекорди пре почетка такмичења 
Стање 29. августа 2007.
{| class="wikitable"
| !align="left" bgcolor = "ddeeff" |Светски рекорд на отвореном
|15,50 м
|Инеса Кравец
|
|Гетеборг, Шведска
|10. август 1995.
|-

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за финале је била 14,40 м коју је прескочило 9 такмичарки (КВ), а 3 су ушле у финале на основу постигнутог резултата (кв).,,

Финале 

Финално такмичење је одржано 31. августа у 19:30.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2007. на сајту ИААФ

Т
Троскок на Светском првенству у атлетици на отвореном